Парный турнир среди девушек на Открытом чемпионате Франции по теннису разыгрывается с 1981 года.

Ссылки 
 Список финалов турнира на сайте ITF 

Победители Открытого чемпионата Франции по теннису
Международные турниры